Chao da Aldea puede referirse a:

O Chao da Aldea (Cabañas), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, concello de Cabañas.
Chao da Aldea (Fene), lugar de la parroquia de Maniños, concello de Fene.
Chao da Aldea (Neda), lugar da parroquia de Viladonelle, concello de Neda.
O Chao da Aldea (Mondoñedo), lugar da parroquia de Sasdónigas, concello de Mondoñedo.